Nani ist der Künstlername folgender Personen:
 Nani (Luís Carlos Almeida da Cunha; * 1986), portugiesischer Fußballspieler

Nani ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Nani Caputo (1913–1989), argentinischer Ichthyologe
 Antonio Nani (1803–1870), venezianischer Maler, Grafiker und Stecher
 Cesare Nani (1848–1899), italienischer Rechtshistoriker
 Giacomo Nani (1725–1797), Admiral und Politiker der Republik Venedig
 Giovan Battista Nani (1616–1678), venezianischer Diplomat, Archivar und Geschichtsschreiber
 Napoleone Nani (1841–1899), italienischer Genremaler sowie Kunstpädagoge
 Roberto Nani (* 1988), italienischer Skirennläufer
 Serghei Nani (* 1971), moldauischer Fußballspieler
 Tommaso Nani (1757–1813), italienischer Rechtswissenschaftler und Dozent

Siehe auch:
 Nanni
 Nanny
 Nanyi